Batuíra pode se referir a:

Batuíra (espírita), personalidade do espiritismo no Brasil

Ornitologia

Desambiguações de espécies